Thomas Wilson peut désigner :
 Thomas Bellerby Wilson (1805-1865), ornithologue américain ;
 Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), homme politique américain ;
 Thomas Wilson (1927-2017), compositeur écossais ;
 Thomas F. Wilson (1959-), acteur américain ;
 Thomas Wilson (1994-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.